Girlfriend (Alicia Keys), een single van de Amerikaanse zangeres Alicia Keys
 Girlfriend (Avril Lavigne), een single van de Canadese zangeres Avril Lavigne
 Girlfriend (The Darkness), een single van de Britse rockband The Darkness
 Girlfriend (B2K), een single van de Amerikaanse boyband B2K
 Girlfriend (Billie), een single van de Britse zangeres Billie
 Girlfriend (Bobby Brown), een single van de Amerikaanse zanger Bobby Brown
 Girlfriend (Bow Wow & Omarion), een single van de Amerikaanse rapper Bow Wow en R&B-zanger Omarion
 Girlfriend (album van Matthew Sweet), een muziekalbum van de Amerikaanse zanger Matthew Sweet
 Girlfriend (single van Matthew Sweet), een single van dit album
 Girlfriend ('N Sync), een single van de Amerikaanse boyband 'N Sync
 Girlfriend (Pebbles), een single van de Amerikaanse zangeres Pebbles
 Girlfriend (The Pillows), een single van de Japanse rockband The Pillows
 Girlfriend (Wings), een single van de Brits-Amerikaanse rockgroep Wings (ook gecoverd door Michael Jackson)
 Girlfriend (Zebrahead), een single van de Amerikaanse punk/rap-band Zebrahead
 Girlfriend (band), een Australische popgroep
 Girlfriend (2004), een Bollywoodfilm uit 2004
 Girlfriend (2010), een Canadees-Amerikaanse dramafilm uit 2010
 Girlfriend (Justin Bieber), een parfum van justin bieber
 G-Friend, een Zuid-Koreaanse meidenpopgroep